ATX steht für:
 ATX-Format, Norm zur Anordnung der Hardware in der Computertechnik
 Austin (Texas), Hauptstadt von Texas
 Austrian Traded Index, Aktienindex an der Wiener Börse
 Atbasar Airport (IATA-Code), Flughafen von Atbassar, Kasachstan

AT-X steht für:
 AT-X, japanisches Medienunternehmen

atx steht für:
 Arutani (ISO-639-3-Code), eine der beiden Sprachen der indigenen Sprachfamilie Arutani-Sapé in Südamerika

Abkürzung